

Toponyme 

 Le xian de Guinan, district administratif de la province du Qinghai en Chine.

Patronyme 

 Edward Guinan, astronome et astrophysicien américain.
 Francis Guinan, (?-) acteur américain.
 Robert Guinan (1934-2016), peintre américain.
 Texas Guinan (1884-1933), chanteuse, comédienne de cinéma et tenancière américaine de cabarets.